Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 wurde am 13. und 14. September 1962 im Belgrader Partizan-Stadion ausgetragen.

In diesem Wettbewerb gab es mit Silber und Bronze zwei Medaillen für Deutschland. Zum dritten Mal in Folge Europameister wurde der sowjetische Olympiadritte von 1956 und 1960 Wassili Kusnezow. Er gewann vor Werner von Moltke und Manfred Bock.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserungen 
Im Wettbewerb am 13./14. September wurde der bestehende Meisterschaftsrekord verbessert und es gab zwei neue Landesrekorde.
 Meisterschaftsrekord:
 8026 P (damals gültige Wertung von 1952) / 7653 P (heute gültiges Punktesystem von 1985) – Wassili Kusnezow, Sowjetunion
 Landesrekorde:
 8022 P (damals gültige Wertung von 1952) / 7637 P (heute gültiges Punktesystem von 1985) – Werner von Moltke, Deutschland
 7724 P (damals gültige Wertung von 1952) / 7500 P (heute gültiges Punktesystem von 1985) – Eef Kamerbeek, Niederlande

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.
 Tag 1: 13. September – 100 m / Weitsprung / Kugelstoßen / Hochsprung / 400 m
 Tag 2: 14. September – 110 m Hürden / Diskuswurf / Stabhochsprung / Speerwurf / 1500 m
Gewertet wurde wie bei den letzten Europameisterschaften nach der Punktetabelle von 1952.

Ergebnis 
13./14. September 1962

Vorbemerkungen zu den Punktewerten:
Zur Orientierung und Einordnung der Leistungen sind zum Vergleich die nach heutigem Wertungssystem von 1985 erreichten Punktzahlen mitaufgeführt.
An den Platzierungen hätten sich danach Verschiebungen auf den Rängen zwölf bis vierzehn gegeben:
 Franco Saar als Dreizehnter und der Vierzehnte Leo Mariën wären jeweils um einen Rang nach oben gerückt.
 German Klimow als Zwölfter wäre um zwei Plätz nach unten gerückt.
Natürlich sind diese Vergleiche nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten.

Weblinks 
 Beograd European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 12. Juli 2022
 European Athletics Championships Zürich 2014 – Statistics Handbook, European Championship 1962 Beograd, Men Decathlon, slidelegend.com (englisch), S. 394 (PDF, 13.623 kB), abgerufen am 12. Juli 2022
 Men Decathlon VII European Championships 1962 Beograd (YUG), todor66.com, abgerufen am 12. Juli 2022
 Track and Field Statistics, EM 1962, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 12. Juli 2022
 7. Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad, Jugoslawien, ifosta.de, abgerufen am 12. Juli 2022
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf Männer, ladv.de, abgerufen am 29. Juli 2022

Einzelnachweise 

Leichtathletik-Europameisterschaften 1962